Lista cuprinde atleții care au obținut cel puțin două medalii olimpice de aur.

Primii 20

Bărbați

Femei

Note

Clasamente